Serrana kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Serrana (ort), São Paulo, 
 Serrana (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar